111-й выпуск Джиро ди Ломбардии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Ломбардии, Италия. Гонка была проведена 7 октября 2017 года в рамках Мирового тура UCI 2017 (категория 1.UWT).

Победителем гонки, второй раз в карьере, стал итальянский велогонщик Винченцо Нибали из команды «».

Участники 
Согласно правилам UCI, все 18 команд мирового тура были обязаны принять участие в гонке. Также её организаторы предоставили уайлд-кард для 7 профессиональных континентальных команд. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли 199 спортсменов из 200 заявленных. Прошлогодний победитель, колумбиец Эстебан Чавес, в гонке не участвовал.

Маршрут 
Гонка стартовала в Эдоло и финишировала в Комо. Её протяженность составляла 247 км, которые включали семь подъёмов с суммарным набором высоты 4000 м.

Ход гонки 
За 17 км до финиша на подъёме Чивильо атаковал итальянец Винченцо Нибали из команды «» и добрал находившегося впереди француза Тибо Пино (). Нибали несколько раз пытался сбросить Пино с колеса, и ему удалось это за 12,5 км до финиша. За 10 км до финиша преимущество итальянца составляло 7 секунд, но он продолжал его наращивать, и на финише обошёл ближайших преследователей на 28 секунд, добыв 50-ю победу в карьере.

На финальном подъёме начались многочисленные атаки из небольшой группы, оставшейся от пелотона, но удачной оказалась лишь атака Жюлиана Алафилиппа (), который уехал от соперников за 6 км до финиша. Французский гонщик быстро добрал своего соотечественника Тибо Пино, прошёл его и финишировал вторым.

За третье место группа разыграла спринт, в котором самым быстрым стал итальянский гонщик Джанни Москон из .

Результаты

Очки Мирового тура

Система начисления очков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт